Шведські хокейні ігри 2000 — міжнародний хокейний турнір у Швеції в рамках Єврохокейтуру, проходив 8—13 лютого 2000 року у Стокгольмі.

Результати та таблиця 
 
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі

Команда усіх зірок

Найкращі гравці турніру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  

 
Шведські хокейні ігри 
2000 у хокеї з шайбою
Лютий 2000
2000 у шведському спорті